Il toponimo Horodnic si riferisce ad un passato comune della Romania oggi diviso in:
Horodnic de Jos, comune del distretto di Suceava
Horodnic de Sus, comune del distretto di Suceava